Maudslay – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Alfred Percival Maudslay – brytyjski dyplomata, odkrywca i archeolog
 Henry Maudslay – brytyjski inżynier, wynalazca i przemysłowiec